Csehszlovákia Kommunista Pártja
 Csillagkapu Parancsnokság: a Csillagkapu című filmsorozatban szereplő fiktív, titkos katonai szervezet.